Сборная Монако по регби () представляет Монако в международных матчах по регби-15. Сборная дебютировала на международной арене в 1996 году. В сезоне 2012/14 команда не принимает участие в Кубке европейских наций. По состоянию на 9 сентября 2019 года сборная занимает 101-е место в рейтинге Международного совета регби.

История 
Впервые команда сыграла 1 июля 1996 года. Соперниками выступили люксембуржцы, а матч завершился вничью (8:8). Вторая игра состоялась в апреле следующего года. Тогда команда одержала первую победу, обыграв Словению (23:17). В конце десятилетия команда провела ещё несколько матчей. В сезоне 2002 года монегаски выиграли трижды. Сборная участвовала в отборочных кампаниях к чемпионатам мира 2003 и 2011 годов.

Чемпионаты мира 
 1987: не приглашены
 1991: не участвовали
 1995: не участвовали
 1999: не участвовали
 2003: не прошли отбор
 2007: не участвовали
 2011: не прошли отбор

Результаты 
По состоянию на 2 июня 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации

Монако
Регби в Монако
Сборные Монако